Gratiot kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gratiot (Ohio)
Gratiot (Wisconsin)